У́рка — розмовне слово, що означає «крадій».
 Урка — тип вітрильного судна.
 Урка — село в Румунії.

Примітки